Шёнталь:

Персоналии 
 Шёнталь, Отто

Топоним 
 Шёнталь — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шёнталь — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Шенталь